Скаленге () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Турин.

Население составляет 3156 человек (2008 г.), плотность населения составляет 99 чел./км². Занимает площадь 31 км². Почтовый индекс — 10060. Телефонный код — 011.

Покровителями коммуны почитаются Катакомбные святые (Corpi Santi), празднование в первое воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Вила, Аргентина
  Жлобин, Белоруссия

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.scalenghe.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики